Thermai (griechisch ) ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Thermai Phazemoniton in Pontus, nördlich von Havza und nordöstlich von Merzifon in der Türkei
 Thermai Theseos in Phrygien, ungefähr 10 km nordöstlich von Kula (Manisa) in der Türkei
 Thermai (Nisyros), Ort auf Nisyros in der Ägäis
 Thermai (Makedonien), Stadt in Makedonien

Siehe auch:
 Thermae